El término Virgen de la Vega puede referirse a las siguientes advocaciones marianas de España:
 Virgen de la Vega ( Valfermoso de Tajuña), patrona de Valfermoso de Tajuña (Guadalajara, España).
 Virgen de la Vega (Alcalá de la Selva), patrona de Alcalá de la Selva (Teruel).
 Virgen de la Vega (Benavente), patrona de Benavente (Zamora).
 Virgen de la Vega (Haro), patrona de Haro (La Rioja).
 Virgen de la Vega (Piedrahíta), patrona de Piedrahíta (Ávila).
 Virgen de la Vega (Roa), patrona de Roa (Burgos).
 Virgen de la Vega (Salamanca), patrona de Salamanca.
 Virgen de la Vega (Villoria), patrona de Villoria (Salamanca).
 Virgen de la Vega (Serón de Nágima), patrona de Serón de Nágima (Soria).
 Virgen de la Vega (Monreal de Ariza), patrona de Monreal de Ariza (Zaragoza).
 Virgen de la Vega (Moraleja) patrona de honor del pueblo cacereño de Moraleja. 
 Virgen de la Vega de Barajas de Melo (Cuenca), patrona de Barajas de Melo.